Hermann Metz, nemški general, * 9. junij 1878, † ?.

Glej tudi 
 seznam nemških generalov

Zunanje povezave 
 Axis Biographical Research 

Nemški generali
Generali Heera (Wehrmacht)
Veterani prve svetovne vojne
Veterani druge svetovne vojne
Nosilci nemškega križa v zlatu